Брюкселски университет може да се отнася за:
 Брюкселския свободен университет, който през 1970 г. се разделя на 2 университета:
 Брюкселски свободен университет (Université Libre de Bruxelles) – френскоезичен, и
 Свободен университет Брюксел (Vrije Universiteit Brussel) – нидерландскоезичен.

университет